Ricky Martin má několik významů:
 Ricky Martin – portorický zpěvák
 Ricky Martin (album, 1991) – debutové album Ricky Martina
 Ricky Martin (album, 1999) – páté studiové album Ricky Martina
 Ricky Martin 17 – třinácté album a třetí hudební kompilace zpěváka Ricky Martina